Pollux steht für:

 einen der unzertrennlichen Dioskuren in der griechischen Mythologie
 Pollux (Berg), ein Gipfel in den Walliser Alpen
 Pollux (Kerntechnik), ein Spezialbehälter zur Endlagerung radioaktiver Brenn- bzw. Abfallstoffe
 Pollux (Krater), ein Krater auf dem Saturnmond Epimetheus
 Pollux, Suchportal zur politikwissenschaftlichen Literaturrecherche des Fachinformationsdiensts Politikwissenschaft
 Pollux (Satellit), ein französischer Satellit
 Pollux (Stern), hellster Stern im Sternbild Zwillinge
 ein französischer Eisbrecher und Minenleger, siehe Ilja Muromez (Schiff, 1915)
 Pollux (Schiff, 1940), ein ehemaliges niederländisches stationäres Segelschulschiff
 Pollux (Schiff, 1943), ein Eisbrecher der deutschen Kriegsmarine
 Pollux, Name eines niederländischen Lotsenstationsschiffs der P-Klasse (2012)
 ein Hochhaus in Frankfurt am Main, siehe Kastor und Pollux (Frankfurt am Main)
 einen Hund aus der französischen Kinderserie Das Zauberkarussell
 das US-amerikanische Schiff USNS Pollux (T-AKR-290), ex-T-AK-290, der United States Maritime Administration
 den Flugmotor Walter Pollux der tschechoslowakischen Firma Walter
 Pollux-Nunatak, inselartiger Nunatak im Weddell-Meer, Antarktis
 Pollux Rock, Klippe vor der Südküste von Vindication Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis
 Mount Pollux, Berg in der Region Otago, Neuseeland

Pollux ist der Name von:
 Iulius Pollux, griechischer Gelehrter des 2. Jahrhunderts

Pollux ist ein akademischer Beiname:
 Pollux I. (1668): Christian Friedrich Garmann (1640–1708), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Pollux II. (1724): Immanuel Heinrich Garmann (1679–1730), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina